Slottshagen kan avse
 Slottshagen, Helsingborg – en centralt belägen park i Helsingborg
 Slottshagen, Ekerö kommun – en småort i Ekerö kommun